Котомино — название населённых пунктов:

Россия 
 Котомино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Котомино — деревня в Сивинском районе Пермского края.